YLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lloydminster (Alberta) (Canada)
 yll – codice ISO 639-3 della lingua yil